Mosquée Bajralki peut désigner :
la mosquée Bajrakli de Belgrade, en Serbie ;
la mosquée Bajrakli de Peć, au Kosovo ;
la mosquée Bajrakli de Samokov, en Bulgarie.